Ostindiska kompaniet kan syfta på:
 ett antal handelskompanier som handlade med Ostasien, framförallt Kina, bland annat
 Brittiska ostindiska kompaniet (1600–1874), härskare över det som blev Brittiska Indien
 Danska ostindiska kompaniet (1616–1729), se även Asiatisk Kompagni
 Flamländska Ostende-kompaniet (1717–1750)
 Franska ostindiska kompaniet (1604–1790), flera kompanier
 Nederländska ostindiska kompaniet (1602–1798)
 Svenska ostindiska kompaniet (1731–1813)
 ett sällskapsspel, se Ostindiska kompaniet (spel)